Удивителна може да се отнася до:

 Ж.р. на удивителен – чуден, невероятен.
 Удивителен знак в пунктуацията.